

Cinema 
 Tommaso d'Aquino – film del 1975

Persone 
Tommaso d'Aquino (1225-1274) – filosofo, teologo e santo
Tommaso d'Aquino (vescovo di Mottola) (1584-1651) – vescovo di Mottola
Tommaso d'Aquino (vescovo di Sessa Aurunca) (1635-1705) – vescovo di Sessa Aurunca
Tommaso d'Aquino (vescovo di Vico Equense) (1657-1732) – vescovo di Vico Equense
Tommaso I d'Aquino o Tommaso d'Acerra, (fine XII secolo – 17 febbraio 1251) – conte di Acerra, uomo politico e militare fedele a Federico II di Svevia, imparentato con l'omonimo filosofo e santo
Tommaso II d'Aquino (dopo il 1225-15 marzo 1273) – figlio di Adenolfo (ambasciatore di Federico II) e nipote di Tommaso I d'Aquino per via paterna
 Tommaso Niccolò d'Aquino (1665-1721) – poeta italiano